MNG est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Multiple-image Network Graphics,

MNG est un code, qui signifie :
 Mongolie, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays)

Code